Slovo holba může znamenat:

 holba (nádoba) – stará nádoba na nápoje s uchem a víkem (skleněná, dřevěná, cínová)
 holba (jednotka) – stará jednotka objemu
 Holba (něm. Halbseit) – bývalá obec, zaniklá roku 1923 připojením k Hanušovicím; po ní nazván pivovar a značka piva, též železniční zastávka Hanušovice Holba na trati 292
 Pivovar Holba – v Hanušovicích, současně značka piva

příjmení osob
 Jan Holba (1865–1949) – český římskokatolický duchovní a politik z Letovic, organizátor rolnických záložen, zemský poslanec
 Pavel Holba (1940–2016) – český chemik a politik

Reference

Externí odkazy